Le Dernier Chevalier (The Last Defender of Camelot), épisode 24b de la saison 1 de la série télé américaine La Cinquième Dimension (The New Twilight Zone, 1986)
 Le Dernier Chevalier (Последний богатырь), film russe réalisé par Dmitri Diatchenko (2017)